Bob na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški štirised, tekmovanje je potekalo 26. in 27. februarja 2010.

Rezultati 

Štirides moški